Butcher Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Butcher Hill (Kalifornien)	
 Butcher Hill (New York)	
 Butcher Hill (South Dakota)	
 Butcher Hill (West Virginia)